Sándor Pintér – calciatore ungherese
 Sándor Pintér – politico ungherese